Berenbrock bezeichnet:
 eine Bauerschaft der Stadt Lüdinghausen in Nordrhein-Westfalen, siehe Lüdinghausen
 Berenbrock (Erwitte), Ortsteil der Stadt Erwitte in Nordrhein-Westfalen
 Berenbrock (Calvörde), Ortsteil der Gemeinde Calvörde in Sachsen-Anhalt
 Berenbrock, ein westfälisches Adelsgeschlecht mit Stammsitz in der gleichnamigen Bauernschaft bei Lüdingshausen